Aardrijkskunde
 Roppe, gemeente in het Franse departement Territoire de Belfort

Bouwwerk
 Fort van Roppe, fort in het Franse departement Territoire de Belfort

Personen met de achternaam Roppe
 Annemie Roppe, Belgisch politica
 Jozef Jan Roppe, Belgisch politicus
 Louis Roppe, Belgisch politicus en gouverneur
 Louis Roppe jr., Belgisch advocaat en politicus

Nederlandse of Vlaamse achternaam